Domin Sport (2015), Poolse wielerploeg in 2015
 Domin Sport (2016-2018), Poolse wielerploeg tussen 2016 en 2018